Stary cmentarz żydowski w Krasnobrodzie
 Nowy cmentarz żydowski w Krasnobrodzie